Chlot(h)arius (Duits: Chlotar, Frans: Clotaire) is de Latijnse vorm van een Duitse voornaam, die later werd vervoegd tot de Duitse voornaam Lothar (Lotharius), de Engelse voornaam Lothair, de Franse voornaam Lothaire en de Italiaanse voornaam Lotario. De naam is een combinatie van de woorden 'hlut' ("luid") en 'heri' ("leger", "strijder") en betekent iets als "luide krijger". Het kan verwijzen naar de volgende Frankische koningen uit het huis Merovingen:

 Chlotarius I (497-561), koning van Soissons, Orléans, Reims en Parijs
 Chlotharius II (584-630), koning van Austrasië, Bourgondië, Neustrië en Parijs
 Chlotharius III (652-673), koning van Bourgondië en Neustrië
 Chlotharius IV (?-719), koning van Neustrië